Шкляева — женская форма русской фамилии .
 Известные носительницы 
 Шкляева, Анастасия Васильевна (в девичестве Волкова; 1908—1998) — удмуртская актриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка УАССР.
 Шкляева, Дарья Сергеевна (род. 1992) — российская футболистка, полузащитница. См. также 
 Шкляев